Apberget kan syfta på:

Apberget (community) – ett tidigare community på internet för ungdomar som startades i Umeå, stängt 1 juli 2011
Apberget – en scen och sittplats på Rådhustorget, Umeå
 Apberget (pjäs) – en pjäs av Anders Duus